Exhibice (lat. z exhibeo, vyzvedávám, předvádím) je ukázka, předvedení, demonstrace nějakého mimořádného nebo vynikajícího lidského výkonu. Může to být:

 exhibiční vystoupení – například v některých odvětvích sportu, zde obvykle až po ukončení sportovních soutěží jako je kupříkladu krasobruslení (krasobruslařská exhibice) nebo gymnastika. 
 přátelské utkání – sportovní utkání, například NHL All-Star Game v hokeji či tenisová „Bitva povrchů“
 v přeneseném významu – okázalé vystupování, jednání, předvádění sebe sama (záměrně přehnané chování), které má za cíl na dotyčného upoutat zájem či pozornost jeho okolí

Literatura